Рейс 608 может иметь следующие значения:
 Рейс 608 United Air Lines
 Рейс 608 Аэрофлота